Heroltice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Heroltice, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Heroltice, Ortsteil von Hoštice-Heroltice, Okres Vyškov
Heroltice, Ortsteil von Jihlava, Okres Jihlava
Heroltice, Ortsteil von Štíty, Okres Šumperk

Hoštice-Heroltice, Gemeinde im Okres Vyškov